Het woorddeel kerke, kerk of kerken komt voor als suffix in verschillende toponiemen. Het verwijst naar een kerk. Dergelijke plaatsen zijn te vinden in:



Adinkerke - Bovekerke - Doomkerke - Kaaskerke - Klemskerke - Koolkerke - Kruiskerke - Liedekerke - Mariakerke (Oost-Vlaanderen) - Mariakerke (West-Vlaanderen) - Mariekerke - Meetkerke - Middelkerke - Moerkerke - Nieuwerkerken - Nieuwerkerken, gemeente Aalst - Nieuwkerke - Nukerke - Oostduinkerke - Oostkerke (Damme) - Oostkerke (Diksmuide) - Oostnieuwkerke - Snaaskerke - Steenkerke (West-Vlaanderen) - Stuivekenskerke - Uitkerke - Westkerke - Wilskerke - Zuienkerke

Steenkerke (Steenkerque), gemeente 's-Gravenbrakel

Noorderdepartement:
 Broekkerke - Duinkerke - Koudekerke-Dorp - Nieuw-Koudekerke - Haverskerke - Houtkerke - (worden in de officiële Franse spelling met kerque geschreven)
 Niepkerke (Nieppe)
 Pas-de-Calais: Nortkerque - Offekerque - Sainte-Marie-Kerque - Zutkerque - (bestaan enkel in de spelling met kerque)

In Nederland komen plaatsen op -kerke voor in de provincie Zeeland:
 Aagtekerke, Biggekerke, Boudewijnskerke, Grijpskerke, Hoedekenskerke, Kleverskerke, Koudekerke, Mariekerke, Meliskerke, Nieuwerkerke, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke, Serooskerke (Schouwen-Duiveland), Serooskerke (Veere), Sinoutskerke, Sint Janskerke, Westkerke, Wissekerke, Wissenkerke.

Namen op -kerk in Nederland:
 Abbekerk, Nijkerk - Kerkrade - Heemskerk - Meerkerk - Nieuwerkerk aan den IJssel - Nieuwkerk - Ouderkerk aan den IJssel - Ridderkerk - Streefkerk - Lekkerkerk

Duitsland
Namen met kerk(en) in Duitsland
 Aldekerk en Nieukerk, gemeente Kerken - Kaldenkerken, gemeente Nettetal

Toponymie